Țăruș este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Alexandru Țăruș (n. 1989), jucător de rugby român
 Bogdan Țăruș (n. 1975), atlet român

Nume de familie românești